ATS est un sigle qui peut signifier :
 Accenture Technology Solutions ;
 Adaptation Technicien Supérieur, classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs réservée au titulaire d'un BTS ou DUT en France ;
 Agence télégraphique suisse, principale agence de presse de Suisse ;
 Air Traffic Services (en français, Services de la circulation aérienne) ;
 Airport Transit System, métro sur pneumatiques à l'aéroport international O'Hare de Chicago ;
 allocation transitoire de solidarité, ancienne allocation française ;
 ATS (où ATS signifie Applied Type System), un langage de programmation ;*
 Applications Technology Satellite ou ATS, série de satellites artificiels expérimentaux développés par la NASA dans les années 1960.
 artère thyroïdienne supérieure, artère de la thyroïde, en médecine ;
 Auto Technisches Spezialzubehör, écurie allemande de Formule 1 des années 1980 ;
 Automobili Turismo e Sport, éphémère marque automobile italienne des années 1960 ;
 Auxiliary Territorial Service, branche féminine de l'armée britannique lors de la Seconde Guerre mondiale.

ATS est un code qui peut signifier :
 Schilling autrichien, monnaie disparue de l'Autriche, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) et la liste des unités monétaires modernes obsolètes.